Miguel López puede referirse a:
 Miguel López, compositor barroco aragonés nacido en 1669;
 Miguel López, coronel del ejército imperialista de México, quien facilitó la entrada a los republicanos al Segundo Imperio Mexicano;
 Miguel López de Legazpi, conquistador español conocido como el Adelantado;
 Miguel López Gómez, bajista del grupo de rock Lori Meyers;
 Miguel López-Cedrón, futbolista español.